Pomy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pomy, Aude, departementet Aude i regionen Occitanien,

Schweiz 

 Pomy, Vaud, ort och kommun, Vaud,